Algorisme LMS
 LMS o Liceo Experimental Manuel de Salas, establiment educatiu públic a la comuna de Ñuñoa, a la ciutat de Santiago de Xile
 LMS, sigles en anglès de sistema de gestió de l'aprenentatge
 LMS, acrònim de la London Mathematical Society